Иван Драгоев може да се отнася до:

 Иван Драгоев (р. 1912) – български политик, член на БКП;
 Иван Драгоев (р. 1971) – български философ.

Пояснителни страници